

Приозерне — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Приозерне — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Приозерне — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Приозерне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Приозерне — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Приозерне — село, Федоровський район, Костанайська область

Приозерне — село, Слободзейський район, Придністровська Молдавська Республіка

Приозерне — село, Борзинський район, Забайкальський край
 Приозерне — селище, Гусєвський район, Калінінградська область
 Приозерне — село, Хорольський район, Приморський край
 Приозерне — селище, Черняховський район, Калінінградська область

Приозерне — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Приозерне — село, Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Приозерне — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Приозерне — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Приозерне — селище, Херсонська область, Генічеський район
 Приозерне — селище, Херсонська область, Херсонська міська рада